Zkratka VPN může označovat:
 Verejnosť proti násiliu – občanské politické hnutí
 virtuální privátní síť () – druh počítačové sítě
 Mobilní virtuální privátní síť

Externí odkazy 
 

Zkratky